Danielle Collins era la campionessa in carica, ma ha deciso di non partecipare.

In finale Dar'ja Kasatkina ha battuto Shelby Rogers con il punteggio di 6(2)-7, 6-1, 6-2

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Paula Badosa (semifinale)
  Ons Jabeur (quarti di finale)
  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (ritirata)

  Cori Gauff (quarti di finale) 
  Dar'ja Kasatkina (campionessa) 
  Karolína Plíšková (secondo turno) 
  Veronika Kudermetova (semifinale)

Wildcard 

  Katie Boulter (primo turno)

 Ashlyn Krueger (primo turno)

Qualificate 

  Kayla Day (primo turno)
  Elizabeth Mandlik (secondo turno)

 Storm Sanders (primo turno) 
 Taylor Townsend (secondo turno)

Lucky loser 

  Caroline Dolehide (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni